Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji Abierto Mexicano Telcel 2014 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl polsko-španělský pár Łukasz Kubot a David Marrero, jehož členové nestartovali společně. Kubot nastoupil po boku švédského deblisty Roberta Lindstedta, s nímž ve čtvrtfinále podlehl dvojici Lópezovi s Mirným. Marrerovým spoluhráčem se stal chorvatský tenista Ivo Karlović. V úvodním kole je však také zastavil López a Mirnyj.

Deblový titul získal nenasazený jihoafricko-australský pár Kevin Anderson a Matthew Ebden, když ve finále přehrál španělsko-běloruskou dvojici Feliciano López a Max Mirnyj po dvousetovém průběhu 6–3 a 6–3.

Kevin Anderson a Matthew Ebden získali na okruhu ATP Tour první společný titul. Pro Andersona to byla po prohraných finále první deblová trofej a Ebden si z mužské čtyřhry připsal úhrnem čtvrtý turnajový vavřín.

Nasazení párů 
  Łukasz Kubot /  Robert Lindstedt (čtvrtfinále)
  Jean-Julien Rojer /  Horia Tecău (1. kolo)
  Treat Conrad Huey /  Dominic Inglot (semifinále)
  Eric Butorac /  Raven Klaasen (čtvrtfinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Abierto Mexicano Telcel 2014